Zamieszki w Jos w 2008 roku
 Zamieszki w Jos w 2010 roku